Rușor ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Rușor (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Rușor (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș